Raufoss IL é um clube de futebol e de atletismo da Noruega fundado em 10 de fevereiro de 1918. Sua sede fica em Raufoss.

Elenco

Ligações externas 
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1918
Clubes de futebol da Noruega